Marcel Janssens (hoogleraar), Belgisch hoogleraar en schrijver
 Marcel Janssens (wielrenner), Belgisch wielrenner